De marathon voor mannen op de Olympische Zomerspelen 1988 op het stratenparcours in Seoel vond plaats op zondag 2 oktober 1988. Er werd gestart om 14:30 (lokale tijd) onder de warme zon. De start en finish waren gelegen in het Olympisch Stadium. In totaal liepen 98 van de 118 atleten de wedstrijd uit. De wedstrijd werd gewonnen door de Italiaan Gelindo Bordin in 2:10.32.

Records

Uitslag 

Mannen 42000
Marathon in 1988